Mosco puede referirse a:

Personalidades 
 Mosco de Sidón (h. siglo XIV a. C.) sabio y pensador de origen fenicio.
 Mosco de Siracusa (siglo II a. C.) poeta pastoril griego.
 Juan Mosco (h.550-h.634) monje sirio, autor de obras religiosas.
 Alessandro Mosco (1962) biólogo italiano.

Bebida 
 Mosco, licor.

Insecto 
 Mosquito.